Občanka (obecnou češtinou vobčanka) může mít různé významy:

 občanka (občanství), tvar ženského rodu ke slovu občan
 hovorově občanský průkaz